Australia
 Heidelberg – sobborgo di Melbourne
 Germania
 Heidelberg – città del Baden-Württemberg
 Heidelberg – località del comune di Groß Pankow (Prignitz), Brandeburgo
 Stati Uniti d'America
 Heidelberg – città della Contea di Le Sueur, Minnesota
 Heidelberg – città della Contea di Jasper, Mississippi
 Heidelberg – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Heidelberg – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Heidelberg – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Heidelberg – township della Contea di Lehigh, Pennsylvania
 Heidelberg – township della Contea di York, Pennsylvania
 Heidelberg – census-designated place della Contea di Hidalgo, Texas
 Sudafrica
 Heidelberg – città della Municipalità locale di Lesedi, Gauteng
 Heidelberg – città della Municipalità locale di Hessequa, Provincia del Capo Occidentale